Ochmann, Ochman:

 Otto Ochmann (1883–1957) – niemiecki polityk
 Stefania Ochmann-Staniszewska – polski historyk
 Mauricio Ochmann (Siordia) – meksykański aktor telewizyjny, teatralny

Ochman 
 Joe Ochman – amerykański aktor głosowy
 Julian Ochman (1917–2006) – oficer Polskiej Marynarki Wojennej
 Wiesław Ochman (1937–) – polski śpiewak operowy
 Krystian Ochman (1999–) – polski piosenkarz, autor tekstów i kompozytor; wnuk Wiesława Ochmana

Inne 
 Ochman – album Krystiana Ochmana